Taimur bin Faysal al Bu Said, född 1886 i Muskat, Oman, död 1965 i Bombay, Indien. Han efterträdde sin far Faysal bin Turki som sultan av Oman 15 oktober 1913. Han efterträddes av sin son Said ibn Taimur 1932.

Födda 1886
Avlidna 1965
Omans kungligheter
Al Bu Said-dynastin
Män